Петра Рампре (; родилась 20 января 1980 года в Любляне, Югославия) — словенская теннисистка; победительница 13 турниров ITF (восемь — в одиночном разряде); финалистка двух юниорских турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США-1996, Уимблдон-1998); полуфиналистка одиночного турнира Orange Bowl (1998).

Общая информация 
Петра — одна из двух детей Даниэля (певец и музыкант) и Берты (администратор) Рампре. У неё есть младший брат Аляз.

Петра пришла в теннис в десятилетнем возрасте вместе со всей семьёй.

Любимые покрытия — хард и трава; любимый турнир — US Open.

В 2007 году из-за общей алопеции Петра полностью потеряла весь волосяной покров на голове. Дабы как-то скрыть этот факт словенка постоянно носит на голове бандану.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (15)

Победы (8)

Поражения (7)

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (17)

Победы (5)

Поражения (12)

История выступлений на турнирах

Призовые за время выступлений в WTA туре

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1980 году
Родившиеся 20 января
Родившиеся в Любляне
Теннисисты Словении